Centre per al Desenvolupament Global (del seu nom en anglès Center for Global Development), institució privada nord-americana dedicada a la reducció de la pobresa
 Caixa Geral de Depósitos, banc públic de Portugal
 Compagnia Generale del Disco, antiga companyia discogràfica d'Itàlia
 Climate and Global Dynamics, laboratori part del National Center for Atmospheric Research dels Estats Units